GPS je lahko:

 Global Positioning System (sistem globalnega določanja položaja),
 GNAT Programming System.

Glej tudi